

Biologia
 Maja – genere di granchi della famiglia Majidae

Cinema e televisione
Maja – cortometraggio del 1913 diretto da Max Mack
Maja (Die verschleierte Maja) – film del 1951 diretto da Géza von Cziffra
Maja – film tv del 1996 diretto da Volker Maria Arend
Maja – film del 2005 diretto da Shafi

Geografia
 Maja – fiume dell'estremo oriente russo, affluente dell'Aldan
 Maja – fiume dell'estremo oriente russo, affluente della Uda

Onomastica 
 Maja – variante del nome proprio di persona femminile Maia

Pagine correlate
Maya